Кыпа-Няркылькы (устар. Кыпа-Няргель-Кы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 52 км по левому берегу реки Няркылькы. Длина реки составляет 33 км. В 1 км от устья по правому берегу реки впадает река Нёримтелиняркылькы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300066007.

Примечания 

Бассейн Вэттылькы
Реки Красноселькупского района